La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 13 au  à Dublin en Irlande.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1994
Championnat du monde en Irlande (pays)
Événement sportif en Irlande (pays)
Sport en Irlande en 1994